Die Liga Portugal 2 2022/23 ist die 33. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 6. August 2022 und endet am 28. Mai 2023.

Modus 

Die 18 Mannschaften spielen an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden besten Teams steigen direkt in die Primeira Liga auf, der Dritte kann über die Play-offs aufsteigen. Reservemannschaften sind nicht aufstiegsberechtigt. Die zwei letzten Vereine steigen direkt in die dritte Liga ab, der Drittletzte spielt in der Relegation um den Klassenerhalt. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.

Teilnehmer 
Aus der Primeira Liga 2021/22 waren Belenenses SAD, CD Tondela und Moreirense FC abgestiegen. Die letztjährigen Absteiger aus der Liga Portugal 2 wurden ersetzt durch SC União Torreense und UD Oliveirense.

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

2022/23
Fußballsaison 2022/23